La Maja nue est un tableau de Francisco de Goya, tableau réalisé sur commande et peint entre 1790 et 1800
La Maja nue est un film franco-italo-américain réalisé par Henry Koster, sorti en 1958